Train to Pakistan steht für:

 Train to Pakistan, Originaltitel von Der Zug nach Pakistan, Roman von Khushwant Singh aus dem Jahr 1954
 Train to Pakistan (Film), Spielfilm von Pamela Rooks aus dem Jahr 1998